Sampelga peut désigner :
 Sampelga, département du Burkina Faso ;
 Sampelga, chef-lieu de ce département.